Jan Olieslagers (ur. 14 maja 1883, zm. 24 marca 1942) – belgijski as myśliwski I wojny światowej, pionier lotnictwa sportowego Belgii, założyciel aeroklubu w Antwerpii.
 (9684) Olieslagers (4113 P-L) – planetoida z grupy pasa głównego asteroid nazwana na cześć Olieslagersa.
 Lucien Olieslagers (ur. 25 listopada 1936) – belgijski piłkarz.